

Geografia 
Canada
Waterville – comune della provincia del Québec, nella regione di Estrie
 Irlanda
Waterville – città del Kerry
 Stati Uniti d'America
 Waterville – città della Contea di Allamakee, Iowa
 Waterville – città della Contea di Marshall, Kansas
 Waterville – villaggio della contea di Oneida, New York
 Waterville – città della Contea di Kennebec, Maine
 Waterville – città della Contea di Le Sueur, Minnesota
 Waterville – villaggio della Contea di Lucas, Ohio
 Waterville – città della Contea di Lamoille, Vermont
 Waterville – capoluogo della Contea di Douglas, Washington
 Waterville – città della Contea di Pepin, Wisconsin